Willem Visser (burgemeester) (1904-1975), Nederlands burgemeester (CHU)
 Willem Visser (schrijver), (1904-1973), pseudoniem M. Revis, Nederlands schrijver (Nieuwe Zakelijkheid)
 Willem Visser (voetballer), ex-speler van Feyenoord